Jubran ist der Familienname folgender Personen:

 Kamilya Jubran (* 1963), palästinensische Sängerin und Instrumentalistin
 Salem Jubran (1941–2011), israelischer Poet und Journalist